Bullock Hill bezeichnet mehrere Erhebungen in den Vereinigten Staaten:

 Bullock Hill (Montana)
 Bullock Hill (New York)